Anzor Amberkovitch Kavazachvili (en , en ) est un footballeur soviétique né le 19 juillet 1940 à Batoumi (URSS actuellement en Géorgie). Il joua pour l'équipe d'URSS au poste de gardien de but. 

Après avoir été la doublure du légendaire Lev Yachine lors de la coupe du monde 1966, il fut titulaire dans les buts soviétiques lors de la coupe du monde 1970 au Mexique.

Sous le maillot du Torpedo Moscou, il a remporté deux titres de champion d'URSS en 1965 et 1969 et fut désigné meilleur gardien de but soviétique en 1965 et 1967.

Statistiques

Palmarès 
 Torpedo Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1965.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1968.

 Spartak Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1969.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1971.

Liens externes 
 

Footballeur international soviétique
Naissance en juillet 1940
Naissance à Batoumi
Joueur du SK Dinamo Tbilissi
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Torpedo Moscou
Gardien de but au football
Joueur du Torpedo Koutaïssi
Entraîneur soviétique de football
Sélectionneur de l'équipe du Tchad de football
Sélectionneur de l'équipe de Guinée de football